maszkolás, informatikai kifejezés (pl. Gentoo)
 maszkolás, optikai kifejezés (pl. Távcsőtükör)